Everything, album des Bangles (1988)
 Everything, album de Faye Wong (1990)
 Everything, chanson de Ánna Víssi (2006)
 Everything, jeu vidéo (2017)
 Everything (logiciel)